Колм Фио́ри (; род. 22 августа 1958, Бостон, Массачусетс, США) — канадский актёр театра, кино и телевидения. Наиболее известен по роли в фильмах «Национальная безопасность», «Хроники Риддика», «Тор», «Буря столетия», «Тридцать две истории о Гленне Гульде», а также в нескольких десятках театральных постановок.

Ранняя жизнь 
Колм Фиори родился в Бостоне, Массачусетс. Родители Колма — ирландцы, и он некоторое время жил в Ирландии, будучи ребёнком. Позже его семья переехала в Уинсор (Онтарио), где Фиори вырос. После окончания колледжа Ридли, в Сант-Катарайнс (Онтарио), он обучался в Национальной театральной школе в Монреале, а также в Уинсорском университете в Онтарио.

Карьера 
Фиори оттачивал своё актёрское мастерство в составе труппы на Стратфордском Шекспировском Фестивале в Канаде, где провёл 16 сезонов, исполняя различные роли, в том числе Ромео, Гамлета, Ричарда III и Сирано. В 2006 году он сыграл в четырёх спектаклях, в том числе в «Дон Жуане» на английском и французском языках, а также исполнил роль Фейгина в постановке «Оливер Твист». В 2009 году он сыграл главную роль в спектакле «Макбет», и роль Сирано в спектакле «Сирано де Бержерак» и снова выступил на Стратфордском Шекспировском Фестивале.

В Канаде, одна из самых известных ролей Фиори — премьер-министр Пьер Трюдо в телевизионном мини-сериале 2002 года «Трюдо» (), получившем одобрение критиков. За эту роль Фиори получил премию Gemini Award за лучшую мужскую роль и лучшую роль в драматическом сериале. В 2006 году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Плохой хороший коп» (), который принёс ему ещё одну премию Genie Awards в 2007 году как лучшему актёру. Также, он появился в нескольких эпизодах второго сезона популярного в Канаде телесериала «Пращи и стрелы» ), а позже работал в США на Sundance Channel, который транслирует независимое кино, короткометражные и документальные фильмы.

За пределами Канады, Фиори появился во множестве теле- и киноролях. Его самыми известными в США актёрскими работами считаются второстепенные роли в таких голливудских фильмах как «Час расплаты» (2003), «Национальная безопасность» (2003), «Хроники Риддика» и фильме «Чикаго», который был номинирован на премию Оскар. Также, он появился на Бродвее в спектакле «Юлий Цезарь» вместе с Дензелом Вашингтоном, и постановках других театров, к примеру, «Гамлет» вместе с Левом Шрайбером. В 2003 году он появился в нескольких эпизодах американского телесериала «24», в одном из эпизодов сериала «Западное крыло» в 2000 году. Одна из последний ролей Фиори — роль ледяного великана Лафея в фильме 2011 года «Тор», который входит в кинематографическую вселенную Marvel и является экранизацией одноимённого комикса.

Личная жизнь 
Фиори состоит во втором браке с хореографом Донной Фиори, воспитывает троих детей: Джека (от первого брака), Тома и Анну. Проживает в Стратфорде, штат Онтарио, Канада.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джемини»
Выпускники Национальной театральной школы Канады